

Ісаєвка — присілок, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Ісаєвка — присілок, Совєтський район, Марій Ел